Osoby o nazwisku Łuszczyński:

 Michał Łuszczyński (ur. 1948) – polski muzyk
 Kazimierz Łuszczyński (1921–1946) – karmelita trzewiczkowy z Krakowa, ogrodnik klasztorny, żołnierz NZW i NSZ.

Strony ujednoznaczniające